Le Ríver Atlético Clube est un club brésilien de football basé à Teresina dans l'État de Piauí.

Historique

Palmarès

Liens externes 
  Site officiel
 

Club de football actif au Brésil
Club de football fondé en 1946
Football au Piauí
Teresina